Double Action ist eine englische Bezeichnung für

 den Spannabzug bei Waffen, z. B. Revolver und den meisten Pistolen; siehe Abzug (Waffe)#DA – Double Action
 einen Mechaniktyp bei Tafelklavieren oder Harfen, siehe Klaviermechanik#Double Action
 ein Regulierungsprinzip bei Airbrushpistolen, siehe Airbrush#Arten von Airbrushpistolen
 eine deutsche Heavy-Metal-Band, siehe Mephisto (Band)